Oroszország
Juribej – folyó Oroszországban, a Jamal-félszigeten 
Juribej – folyó Oroszországban, a Gidai-félszigeten